

Населені пункти та їхні частини
 Венґлінек — село в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Венґлінек — село в гміні Батож Янівського повіту Люблінського воєводства
 Венґлінек — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві

Примітки